Глухой зубной щелевой согласный (обозначение «θ», греческая буква тета) — глухой межзубный (интердентальный) согласный, получивший развитие в речи ряда народов мира. Отсутствует во всех балто-славянских языках, в том числе в русском языке; его нет также в японском и китайском. Из тюркских языков широко представлен в башкирском и туркменском. Часто вызывает трудности в освоении среди носителей языков, в которых он отсутствует. В некоторых языках, таких как испанский, данный звук появился в ходе исторического развития языка относительно недавно. В других языках, а именно в германских, его происхождение ищут в доисторических временах и считают следствием закона Гримма. Отличается неустойчивостью: даже в тех языках, для литературной формы которых он наиболее характерен, существует тенденция к его замещению. Так, уверенно восстанавливаемый для прагерманского языка и многих древних языков германской группы, за последние полтора тысячелетия он исчез почти во всех современных языках этой группы, оставшись только в английском и исландском. В каппадокийском диалекте он выпадает или переходит в «т». В английском языке США «θ» в просторечии заменяется на «т» (афроамериканский диалект эбоникс: thing > tang «вещь») или «ф» (английский язык юга США: wreath > wreaf «венок»). Звонкая пара звука — звонкий зубной щелевой согласный [ð].

Характеристика 
 Место образования: межзубный
 Способ образования: щелевой фрикатив
 Тип фонации: глухость

Русская транскрипция 
В русский язык межзубные звуки проникали наиболее часто в составе греческих, латинских и английских заимствований. Однако они всегда русифицируются, превращаясь в звук «т», «ф» или «с»:  > русск. талассократия,  > русск. Форт-Ворт (Верт).

Примеры

См. также 
 Фонетическое явление сесео в испанском языке

Примечания 

Сибилянты
Фрикативные согласные
Зубные согласные
Английский язык
Греческий язык
Арабский язык
Албанский язык
Башкирский язык
Испанский язык